Нагоряны () — село в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области Украины.

Впервые упоминается в переписи 1459 года.

Население по переписи 2001 года составляло 774 человека. Почтовый индекс — 32344. Телефонный код — 3849. Занимает площадь 2,483 км².

В селе родился Герой Советского Союза Лаврентий Тручак.

Местный совет 
32343, Хмельницкая обл., Каменец-Подольский р-н, с. Должок

Примечания

Ссылки 
 Нагоряны на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Хмельницкой области 

Населённые пункты Каменец-Подольского района